Бари () — провинция (гоболка) в северной части Сомали. Самые крупные города: Босасо (столица) и Гардо. Провинция граничит с провинциями Санааг и Соль на западе, с Нугал на юге, с Аденским заливом не севере, и с Индийским океаном на востоке.  Большинство жителей региона относятся к субклану Маджертин клана Дарод; в провинции живут также представители других субкланов Дарода: Варсангали и Лелкасе.

Провинция входит в состав государства Пунтленд, которое позиционирует себя как автономное государственное образование в составе Сомали, подчинённое Федеральному правительству.

Бари сильно пострадал от цунами, вызванного в 2004 землетрясением в Индийском океане у берегов Суматры, Индонезия. Более ста человек погибли на полуострове Хафун и около прибрежного шоссе, связывающего Бари с остальными частями Сомали.

26 октября 2016 года боевики, связанные с ИГИЛ, заняли портовый город Кандала (Qandala) после короткой перестрелки с местным гарнизоном. Через два дня боевики покинули город по неясным причинам.

Административные центры 
По данным правительства Автономного макро-региона Пунтленде на северо-востоке Сомали, Бари делится на два административных центра: Бари на севере (со столицей Босасо) и Каркаар на юге (со столицей Гардо).

Районы 
В Бари существует восемь официальных округов:

 Кармо
 Балидхидхин
 Босасо — столица Бари.
 Гумбакс
 Искушубан
 Раса Бина
 Гандала
 Кардо

Также в Бари существуют области проживания племён, иногда также называемые районами, около следующих мест:
 Баргал или Bargal 
 Код-дхехаад или Kob-dhehaad 
 Рако или Rako 
 Регион Уфаун или Ufayn 
 Уахи или Uahie 
 Хафун или Dante 
 Гала-Гала или Galgala или Dante — находится недалеко от столицы региона Бари.

Примечания 

Провинции Сомали